Гренада принимала участие в 8 летних Олимпийских играх. Дебютировала на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. С тех пор участвовала во всех летних Играх. В зимних Олимпийских играх спортсмены Гренады участия не принимали. 

Первую медаль Гренады завоевал 6 августа 2012 года Кирани Джеймс, выиграв с национальным рекордом золото в забеге на 400 метров на Олимпийских играх в Лондоне. Спустя 4 года Кирани Джеймс завоевал вторую медаль в той же дисциплине, заняв в забеге 2 место.

Национальный олимпийский комитет Гренады был образован в 1984 году и признан МОК в том же году.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Гренады на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гренада на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный олимпийский комитет Гренады